Sestrica kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sestrica (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Sestrica (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar